Jméno Jan Lebeda má více osobností:

 Jan Lebeda (pedagog) (1810–?), pedagog
 Jan Lebeda (kněz) (1913–1991), kněz a básník
 Jan Lebeda (spisovatel) (* 1936), autor dětské literatury
 Jan Lebeda (fotograf) (* 1943), umělecký fotograf